Jméno Kateřina může znamenat:
 Kateřina – ženské jméno
 název sídla
 Šebrov-Kateřina – obec v okrese Blansko
 Kateřina (Dolní Podluží) – část obce Dolní Podluží v okrese Děčín
 Kateřina (Skalná) – část obce Skalná v okrese Cheb
 Svatá Kateřina (Šebrov-Kateřina) – část obce Šebrov-Kateřina v okrese Blansko
 Svatá Kateřina (Chudenín) – část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš) – část obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora
 Svatá Kateřina (Rozvadov) – část obce Rozvadov v okrese Tachov
 Kateřina (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Rokycany

jiné významy
 paní Kateřina – loutková postava z Divadla Spejbla a Hurvínka
 teta Kateřina – více různých významů

Související články 
 Svatá Kateřina (rozcestník)
 Katka (rozcestník)
 Katica